Dit is een lijst van rectores magnifici van de Universiteit van Amsterdam. De universiteit  kreeg (als Athenaeum Illustre) wettelijke erkenning als instelling van hoger onderwijs in 1815. In 1877 kreeg de universiteit promotierecht en werd ze omgedoopt tot Universiteit van Amsterdam. Wetenschappers als Allard Pierson, Jan Willem Gunning, Hugo de Vries, Nobelprijswinnaar Pieter Zeeman en Arie de Froe hebben de functie van rector magnificus bekleed.

Literatuur 
 Peter Jan Knegtmans: Professoren van de stad. Het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam, 1632-1960. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2007. ISBN  978-90-5356-963-4
 Jaarboek der Universiteit van Amsterdam (1877-1964). Eén deel digitaal beschikbaar: Jaarboek 1937-1938
 Jaarboek van de Universiteit van Amsterdam (1991 t/m 2001) met eigen titels, bijv. Een eeuw Universiteit van Amsterdam (Amsterdam, Vossiuspers, 1999)
 J.W. te Winkel: Album academicum van het Athenaeum illustre en van de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, 1913

 
Amsterdam rectores magnifici
Rectores